MHP est un sigle signifiant :
Milliyetçi Hareket Partisi, Parti d’action nationaliste, parti politique de Turquie ;
 Multimedia Home Platform, norme créée par le consortium DVB pour la télévision interactive ;
 Vakcentrale MHP, fédération syndicale néerlandaise.